Granada Hills steht für:

 Granada Hills (Los Angeles), Wohngegend von Los Angeles im San Fernando Valley
 Granada Hills (Austin), Wohngegend von Austin, Texas